L'expression voile en France peut désigner :

 les  affaires du voile islamique en France
 la pratique du nautisme en France